In 1985 werd de 29ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 26 januari tot 1 juli. Coritiba werd kampioen.

Format
Er namen 44 teams deel aan de competitie. Twintig teams waren automatisch geplaatst door hun goede resultaten uit het verleden. Deze clubs werden over twee groepen van tien verdeeld, groep A en B. Elk team speelde tegen een team uit de andere poule heen en terug. Remo en Uberlândia waren vorig jaar gepromoveerd vanuit de Série B, zij en 22 teams die gekozen werden door hun goede resultaten in de staatskampioenschappen werden over groepen C en D verdeeld. Deze teams speelden heen- en terug tegen de clubs uit hun eigen poule. Na de heen en terugronde waren de vier groepswinnaars telkens geplaatst voor de tweede fase, aangevuld met de beste niet-winnaars zodat zestien clubs zich kwalificeerden voor de tweede fase. Hier werden de clubs verdeeld over vier groepen van vier, waarvan de winnaar zich plaatste voor de knock-outfase.

Eerste fase

Heenronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Terugronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Totaalstand

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A